SCM Group — «Систем Кепітал Менеджмент», керівна компанія групи СКМ, найбільшої фінансово-промислової групи України
 Supply Chain Management — Управління ланцюгом поставок
 Source Code Management — Система керування версіями програмного забезпечення
 Software Configuration Management — Конфігураційне керування в програмній інженерії